Геннер () — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.

Відомі носії 
 Хеннер Віктор Карлович (. 1949) — російський фізик, професор ПДНДУ та Луїсвілського університету.
 Хеннер Євген Карлович (. 1946) — російський фізик, спеціаліст в галузі інформаційних технологій, член-кореспондент РАТ (2008), заслужений діяч науки РФ (2010).
 Марілу Хеннер  (. 1952) — американська актриса і продюсерка.
 Мішель Хеннер (. 1986) — іспанська актриса.